Le diméthyldiborane est un composé organoboré existant en deux isomères :
 le 1,1-diméthyldiborane ;
 le 1,2-diméthyldiborane, qui existe lui-même en deux diastéréoisomères cis et trans :

Organoborane